Професіональна футбольна група А 2002–03 — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона  здобув ЦСКА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левскі взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як володар Кубка Болгарії 2002—2003.
2. З клубу Локомотив (Пловдив) було знято 3 очки за неявку на матч у 17 турі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2002–03
Болгарія
Болгарія
2002 у болгарському спорті
2003 у болгарському спорті